Лагно́ — украинская фамилия.

Известные носители 
 Лагно, Дионисий Андроникович (1878 — после 1907) — депутат второй Государственной Думы от Киевской губернии.
 Лагно, Екатерина Александровна (род. 1989) — украинская, российская шахматистка, гроссмейстер.
 Лагно, Мария Григорьевна (1926—2014) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Лагно — озеро в Муезерском районе Карелии.